

Presentación previa 
Aljaž Bedene fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en final ante Marcel Granollers.

Marcel Granollers derrotó en la final a Aljaž Bedene.

Cabezas de serie 

  Guillermo García-López (Baja)
  Gilles Müller (Segunda ronda)
  Lukáš Rosol (Cuartos de final)
  Aljaž Bedene (Finalista)

<ol start=5>
  Íñigo Cervantes ''(Primera ronda)
  Denis Kudla ''(Primera ronda)
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Baja)
  Illya Marchenko ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Irving Tennis Classic 2016